Alle Olimpiadi di  ha vinto il bronzo nel .

Palmarès
Olimpiadi
: bronzo nel .

Mondiali
1987: bronzo nel .

Altri progetti

Collegamenti esterni